Leire y Leyre, con grafía arcaizante en español hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Leire (Leicestershire), Inglaterra.
 Monasterio de Leyre, importante conjunto monástico navarro, de los más importantes de España.
 Sierra de Leire, formación montañosa en el este de Navarra.

Personas 
Nombre de mujer, derivado de Santa María de Leire, venerada en el Monasterio de Leire en Yesa, Navarra:
Leire Corrales, política del Partido Nacionalista Vasco.
Leire Iglesias Armiño, yudoca española.
Leire Iglesias Santiago, política española.
Leire Martínez, cantante española.
Leire Olaberria, ciclista española.
Leire Pajín, política española.
Leire Palacios, periodista española.
Leire Ruiz, actriz española.

Leyre 
Leyre Morlans, esquiadora española.
Leyre Azpilicueta, investigadora española.

Referencias 

Nombres femeninos